

Transport en commun 
Dans le domaine des transports en commun, cela peut faire référence à :
 Ligne orange du métro de Boston ;
 Ligne orange du métro de Chicago ;
 Ligne orange du métro de Kaohsiung ;
 Ligne orange du métro de Montréal ;
 Ligne orange du Grand Paris Express (en projet) ;
 Ligne orange du métro de Philadelphie ;
 Ligne orange du métro de Washington.

Musique 
 La Ligne orange est le quatrième album du groupe québécois Mes Aïeux.

Voir aussi